Jasnitz ist der Name folgender Orte:

 Jasnitz (Picher), Ortsteil von Picher, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Jasnitz (Gemeinde Kindberg), vormals Ortschaft von Allerheiligen im Mürztal, heute von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Jasnitz (Gemeinde Waidhofen), Ortschaft von Waidhofen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich